Courbouzon (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Courbouzon (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté